KTP peut faire référence à :
 Phosphate de potassium titanyl, un cristal utilisé dans des applications d'optique non linéaire telle que l'oscillateur paramétrique optique ;
  ;
 Kolon Toray Plastics, un producteur de polyoxyméthylène ;
 Kill The Patrick, une série diffusée par un groupe de youtubeurs réalisant des vidéos sur le jeu Minecraft en difficulté maximale ;
 Kissing the Pink, un groupe de synthpop londonien des années 1980.